

События

Римское царство 
 Царь: Тарквиний Древний.
 48-е Олимпийские игры.
 Между 588—584 — Скиф Анахарсис в Афинах.
 588—566 — Фараон Априй, сын Псамметиха.
 Морская победа Априя над соединёнными тирскими и кипрскими силами. Априй захватывает Сидон. На его сторону переходят цари Иудеи, Эдома, Моава и Аммона.
 Предположительная дата просветления Будды Сиддхартхи Гаутамы.

Китай 
 3-й год по эре правления луского князя Чэн-гуна.
 В Цзинь впервые установили должности шести цинов в награду за подвиги при Ань. Согласно «Цзо чжуань», цинами стали Хань Цюэ (Хань Сянь-цзы), Чжао Ко, Гун Шо, Хань Чуань, Сюнь Чжуй, Чжао Чжань (гл.39 «Ши цзи» называет Хань Чуаня Чжао Чуанем). «Цзо чжуань» говорит о создании шести армий в этом году, но Л. С. Васильев сомневается в этом и предполагает, что 6 цинов соответствовали 3 армиям (командующие и их заместители), а всего их было 4.
 В 1 луне войско цзиньского князя во главе чжухоу (князей Лу, Сун, Вэй, Цао) выступило против Чжэн и Чу, но неудачно.
 Чжи Ин (пленённый в 597 году) вернулся из Чу в Цзинь с отрезанным левым ухом, его обменяли на княжича Гу-чэня.
 В 1 луне, в день синь-хай похоронен вэйский Му-гун.
 Во 2 луне луский князь вернулся из похода. Во 2 луне, в день цзя-цзы в Лу сгорел новый дворец, его оплакивали три дня, согласно ритуалу.
 Во 2 луне, в день и-хай похоронен сунский Вэнь-гун. Впервые в Сун провели пышные похороны, за что совершенные мужи обличали Хуа Юаня (подробно в «Цзо чжуань»).
 Летом луский гун поехал в Цзинь, чтобы благодарить за возврат Вэньянских земель, затем вернулся.
 Летом чжэнские войска гун-цзы Цюй-цзи двинулись против отпавшего Сюй. Зимой чжэнцы продолжали войну с Сюй.
 Осенью луский полководец Шусунь Цяо-жу окружил город Цзи, который не хотел признать власть Лу, установленную договором 589 года.
 Осенью в Лу принесли жертву для испрошения дождя.
 Осенью цзиньский полководец Ци Кэ (Цэ-кэ) и вэйский полководец Сунь Лян-фу воевали с Цян-цзю-жу (одним из родов чи-ди).
 Зимой в Лу прибыли с визитами посол цзиньского князя Сюнь Гэн (с ним заключили договор в день бин-у) и посол вэйского князя Сунь Лян-фу (с ним заключили договор в день дин-вэй).
 Зимой циский Цин-гун прибыл в Цзинь, намереваясь признать главенство Цзинь и объявить князя ваном, но его правитель отказался. Ци Сянь-цзы принял циского гуна с почестями, полагавшимися пленному правителю (эпизод 144 «Го юй»).

См. также

Примечания